Spojení písmen M a N může mít různé významy:

MN 
 MN – kód ISO 3166-2 pro Mongolsko
 jednotka meganewton

Mn 
 mangan (z latinského Manganum) – chemický prvek
 manipulační nákladní vlak

mn 
 malé napětí – jedna ze standardizovaných úrovní elektrického napětí
 mongolština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.mn 
 .mn – internetová doména nejvyššího řádu pro Mongolsko